Imperiul soarelui  sau Imperiul Soarelui se poate referi la:

 Literatură
 1984 Imperiul Soarelui (Empire of the Sun) – roman autobiografic al scritorului J. G. Ballard

 Film
 1956 Imperiul soarelui (L'impero del sole) – film documentar italian, regia Enrico Gras
 1987 Imperiul Soarelui (Empire of the Sun) – film american, regia Steven Spielberg bazat pe romanul omonim de James Ballard